

Арканзас-Сіті — місто, штат Арканзас
 Арканзас-Сіті — місто, штат Канзас